Хафиз Мир Джалал оглы Пашаев (; род. 2 мая 1941 года в Баку, Азербайджанская ССР) — советский физик (доктор физико-математических наук) и азербайджанский дипломат и деятель образования. Посол Азербайджана в США, Канаде и Мексике (1993—2006), зам. министра иностранных дел АР, ректор Дипломатической академии и (после слияния с другим вузом) Университета АДА.

Биография 

Хафиз Мир Джалал оглы Пашаев родился 2 мая 1941 года в Баку. В 1963 году окончил факультет физики Азербайджанского государственного университета (нынешний Бакинский государственный университет).

Карьера 

В 1964—1967 годах работал в Институте физики Академии Наук Азербайджана. В 1971 году окончил аспирантуру Института атомной энергии имени Курчатова в Москве. В 1971—1992 годах работал научным сотрудником, директором лаборатории в Институте физики Национальной академии наук Азербайджана. В 1975—1976 годах он проводил научные исследования в Калифорнийском университете в Ирвине, был в составе Совета Попечителей, заинтересованных в развитии и укреплении сотрудничества и торговли между азербайджанским и американским народами. В 1984 году защитил докторскую диссертацию и получил научную степень доктора физико-математических наук. В 1993—2006 годах был чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в США (одновременно в Мексике и Канаде).

14 августа 2006 года был назначен заместителем министра иностранных дел и ректором Дипломатической академии Министерства иностранных дел Азербайджана. После того, как распоряжением президента Азербайджана от 13 января 2014 года на основе Дипломатической академии МИД Азербайджана и Университета информационных технологий был создан Университет АДА, Хафиз Пашаев был назначен ректором этого университета. Автор более 100 научных произведений, двух монографий, а также десятков статей, охватывающих различные общественно-политические темы.

Владеет английским и русским языками.

Награды 

 Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хафиза Пашаева орденом «Шохрет». Как сообщает АПА, Х.Пашаев удостоен награды за заслуги в общественно-политической и научно-педагогической деятельности.
 9 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хафиза Пашаева Орденом «За службу Отечеству» 2-ой степени.

Библиография 

 Манифест одного посла ()

См. также 

 Алиев, Яшар Теймур оглы

Примечания

Ссылки 
 Хафиз Пашаев

Послы Азербайджана в США
Послы Азербайджана в Мексике
Послы Азербайджана в Канаде
Физики по алфавиту